McClure kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
McClure (Ohio)
McClure (Pennsylvania)